Confitería (de "confite", cubrir con baño de azúcar) puede referirse a:

 Confitería y Repostería, arte de preparar o decorar pasteles, dulces u otros postres.
 Confitería (establecimiento), tienda donde elaboran y venden los pasteles o dulces.
 Confetería Central, restorán de Temuco, Chile.

Enlaces externos